Казимеж Михал Уяздовский (; род. 28 июля 1964, Кельце) — польский юрист и политик, министр культуры и национального наследия в правительствах Ежи Бузека (2000—2001), Казимежа Марцинкевича (2005—2006) и Ярослава Качиньского (2006—2007). Депутат Европейского парламента с 2014 по 2019 год. С 2019 член Сената X созыва.

Биография 
Окончил юридический факультет Лодзинского университета (1988). В 2004 году он защитил докторскую диссертацию. Он работал в Университете Лодзя, имеет звание доцента. Он также входит в преподавательский состав кафедры политических исследований Варшавской школы экономики.

В 80-х он присоединился к демократической оппозиции. В 1982 году он был арестован и приговорен военным судом к лишению свободы условно с испытательным сроком (за распространение листовок, призывающих к сопротивлению против военного положения).

Он избирался депутатом Сейма (1991—1993, 1997—2007), был членом Демократического союза и Консервативной партии.

Автор публикаций в прессе и книг, посвященных истории и культуры политики и политической системы, конституционных вопросов, а также истории польского консерватизма и консервативной мысли.
Женат, имеет троих детей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Депутаты Сейма Польши
Министры культуры Польши
Депутаты Европарламента от Польши
Члены партии «Право и справедливость»